Doliwy ist ein polnischer Ortsname:
 Doliwy (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Doliwen, 1938 bis 1945 Teichwalde, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Doliwy (Przytuły), Ort im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien